Золдер Серия W 2019 года () #WRace2 — автогонка, второй этап женского чемпионата «Серии W» сезона  года, который состоялся 17 — 18 мая на трассе «Золдер» в городе Хёсден-Золдер, Бельгия. Гоночный этап прошёл в рамках гонки поддержки гоночной серии .

Гонка в Хёсден-Золдере стала вторым раундом Серии W, полностью женской гоночной серии.

Пилотесса из Британии Джейми Чедвик завоевала поул-позицию, но не смогла реализовать позицию и финишировала на втором месте. Гонку выиграла голландская гонщица Бейтске Виссер, которая смогла обойти Чедвик и несмотря на два появления машины безопасности, оставалась впереди соперниц. , не улучшила, но и не потеряла место, стартовав с третьего места Пауэлл приехала на третью ступень пьедестала.

Свободная практика 
Как и в Хоккенхайме первую тренировку возглавила политеса из Британии Джейми Чедвик, опередив на пол секунды Финскую политесу , третьей была гонщица их Нидерландов Бейтске Виссер.

Вторая тренировка ближе к окончанию была остановлена на 10 минут, так как бельгийская погода принесла дождь на трек. Все времена были установлены с начала тренировки. После начало дождя только  решилась выехать на трассу. Бейтске Виссер показала лучше результат чем Джейми Чедвик на три десятых секунды, которая в свою очередь была впереди  чуть более чем на десятую секунды.

Как и в Хоккенхайме в практике приняли участие резервные политесы серии  и Вивьен Кестхейи. Позднее после квалификации Сара Бови получила приглашение выйти на старт в основной гонке с остальными политесами.

Квалификация 
Погода:  Пасмурно. Без осадков. Туман. Воздух +9С

Перед квалификационными заездами  была вынуждена сняться с соревнований, так как дала знать о себе авария с  на предыдущем гоночном раунде в Хоккенхайме, которая обострила травму шеи полученную в результате аварии на чемпионате Скандинавии среди легковых автомобилей три года назад. Кимилайнен была заменена вторым резервным пилотом Вивьен Кестхейи.  так же приняла участие в квалификации и на старт вышло 19 болидов.

Джейми Чедвик завоевала свою вторую поул-позицию в  году. C отставанием чуть более чем на десятую долю секунды вторую строчку стартового места завоевала Бейтске Виссер, третей место на старте заработала .

Позиции после квалификации

Стартовое поле

Примечания 
   получила штраф в три позиции за пересечении линии при выезде с Пит-Лэйна.
  Резервная пилотесса Вивьен Кестхейи заменила травмированную .
  Резервная пилотесса  была допущена до гонки в качестве дополнительного участника второго раунда.

Гонка 
Погода:  Переменная облачность. Сухо. Воздух +19С

После старта Бейтске Виссер которая стартовала второй удалось обойти занявшую поул Джейми Чедвик и на последующих кругах удерживать лидерство. По итогу гонки Виссер также установила лучшее время круга 1:29.639. Не успев начаться гонка была остановлена, а на трассе появилась машина безопасности. После прогревочного круга, на стартовой решётке  пришлось прекратить гонку, так как из за проблем в двигателе из болида повалил дым. После второго круга, сразу после рестарта ,  и Вивьен Кестхейи также закончили гонку. Эсме попыталась обогнать Госю, а в итоге врезалась в неё. Идущей рядом Вивьен Кестхейи не удалось сориентироваться и избежать аварии, после того как  зацепила заднее колесо Кестхейи которая вылетела с трассы и врезалась в барьер. На трассе второй раз появилась машина безопасности. Позже Хоуки получила штраф за то что спровоцировала аварию и на следующем этапе получила штраф пять позиций.

После второго рестарта Виссер удалось оторваться от идущей второй Джейми Чедвик которая в свою очередь оборонялась от . Идущую на четвёртом месте  в свою очередь начали прессинговать идущие на последующих трех местах ,  и .  снова показала агрессивный пилотаж по ходу гонки, стартовав тринадцатой Кояма финишировала на восьмом месте.

За несколько кругов до финиша Чедвик заблокировала задние колеса что позволило Пауэлл приблизится к соотечественнице и навязать очередную борьбу на последних кругах. Пауэлл смогла обойти Чедвик и выйти на второе место, но Чедвик не уступила просто так и за круг до окончания гонки вернула себе позицию. Первой клетчатый флаг по итогу гонки увидела Бейтске Виссер одержав свою первую победу в серии и первую на болидах с открытыми колёсами с 2013 года. Чедвик удалось отстоять второе место, а Пауэлл финишировала третьей. Группа пилотесс Гарсия, Мур, Пеппер и Вольвенд финишировали четвёртой, пятой, шестой и седьмой соответственно, последняя приблизилась к идущей впереди её тройки соперниц на заключительных кругах. Кояма, добившись хорошего прогресса остановилась на восьмой строчке, девятой и десятой замкнув очковую зону финишировали  и .

Позиции по итогу гонки

Круги лидирования

Комментарии 
   и  столкнулись на третьем круге, после рестарта, почти сразу как машина безопасности покинула трассу, что привело к сходу обеих пилотесс.
   Вивьен Кестхейи в том же повороте вылетела с трассы и врезалась в барьер.
   закончила гонку так и не начав. На болиде бельгийки произошло возгорание двигателя.

Положение в чемпионате после гонки

См. также

Примечания

Ссылки 
 Гонка на официальном сайте Серии W
  — На официальном видеоканале Серии W

Спорт в Бельгии в 2019 году
Серия W в сезоне 2019
Май 2019 года
2019 год в Бельгии